Rubiales puede referirse a:
 Rubiales (Badajoz), localidad del municipio de Higuera de Llerena, provincia de Badajoz.
 San Martín de Rubiales, municipio de la provincia de Burgos.
 Parada de Rubiales, municipio de la provincia de Salamanca.
 Rubiales (Teruel), municipio de la provincia de Teruel.
 Rubiales (Botánica): en botánica, es un orden biológico de plantas florales.
 Luis Rubiales, exfutbolista español y presidente de la RFEF.